Невероятные приключения итальянцев:

 Невероятные приключения итальянцев в России — фильм, СССР, 1973
 Невероятные приключения итальянцев в Нью-Йорке — фильм, Италия, 2003